Away with the swine (This Beautiful Mess), een studioalbum van de Nederlandse band
Away with the swine (The Choir), een muzieksingle